Liebernickel ist der Name von

 Gottfried Liebernickel (nachweisbar 1690–1707), deutscher Buchhändler und Verleger
 Woldemar Liebernickel (1887–1949), deutscher Jurist, Regierungsrat, Bürgervorsteher und Geschäftsführer der Vereinigung der Niedersächsischen Industrie- und Handelskammern